Пётр Марков:
 Марков, Пётр Алексеевич (1861—1921) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Марков, Пётр Андреевич (1905—1983) — командир партизанского отряда, Герой Советского Союза.
 Марков, Пётр Иванович (1790—?) — русский государственный деятель, тайный советник.
 Марков, Пётр Иванович (святой) (1881—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Марков, Пётр Николаевич (1894— 1968) — советский геолог.